Arrowhead Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Arrowhead Butte (Arizona)
 Arrowhead Butte (Oregon)
 Arrowhead Butte (South Dakota)